Linton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Linton (Cambridgeshire), Engeland
Linton (Derbyshire)
Linton (Herefordshire)
Linton (Indiana), VS
Linton (Kent)
Linton (North Dakota), VS
Linton (North Yorkshire)
Linton-on-Ouse